Seznam najdlje vladajočih monarhov suverenih držav vseh časov, ki so vladali 50 ali več let.

Opombe 

Najdalj